Чемпионат Португалии по футболу 2003/2004 годов — 70-й официальный профессиональный чемпионат по футболу в Португалии. Чемпионом в 20-й раз в своей истории стал «Порту».

Изменения в чемпионате по сравнению с прошлым сезоном

Клубы, вышедшие в Португальскую лигу сезона 2003/2004 
 Алверка
 Риу Аве
 Эштрела

Клубы, покинувшие Португальскую лигу сезона 2002/2003 
 Варзим
 Санта Клара
 Витория Сетубал

Клубы-участники

Турнирная таблица

Результаты матчей

Бомбардиры

Ссылки 
 Официальный сайт Португальской Футбольной Федерации

2003
Португалия
Португалия
Спорт в Португалии в 2003 году
Спорт в Португалии в 2004 году
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 2003/2004